Jorge Ciro Fucile Perdomo, född 19 november 1984 i Montevideo, Uruguay, är en professionell fotbollsspelare (ytterback) som i juli 2014 skrev kontrakt med den uruguayanska klubben Nacional.

Klubblagskarriär
Fucile debuterade i moderklubben Liverpool Fútbol Club som sjuttonåring 2003. Efter två säsonger i den uruguayanska andradivisionen tog Liverpool sig till Primera División inför säsongen 2004. I augusti 2006 värvades Fucile av den portugisiska klubben FC Porto på lån. Under sin första säsong i klubben spelade Fucile 18 ligamatcher när Porto vann den portugisiska ligan. Efter säsongen skrev Fucile på ett femårskontrakt med klubben. De tre nästkommande säsongerna fortsatte Fucile vara en del av Portos startelva då han spelade 21, 17 respektive 21 ligamatcher. Porto vann ligan de tre första säsongerna Fucile spelade i klubben och därefter den portugisiska cupen 2009, 2010 och 2011.

Klubbstatistik

Landslagskarriär
Fucile debuterade i det uruguayanska landslaget den 23 maj 2006 och har bland annat deltagit i Copa América 2007 och VM 2010. Efter sin medverkan i VM blev han utvald till drömelvan på många kända tidningar, bland annat i den italienska sporttidningen La Gazzetta dello Sport.

Meriter 
 FC Porto
 Europa League: 2010/2011
 Primeira Liga: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011
 Portugisiska cupen: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
 Portugisiska supercupen: 2009, 2010, 2011

Referenser

Födda 1984
Män
Levande personer
Uruguayanska fotbollsspelare
Spelare i Liverpool Fútbol Club
Fotbollsspelare i FC Porto
Spelare i Santos FC
Spelare i CD Nacional
Uruguayanska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Copa América 2007
Spelare i VM i fotboll 2010
Spelare i VM i fotboll 2014
Spelare i Copa América 2015